Мики Хардт (; род. 27 марта 1969, Соренго, Тичино, Швейцария) — люксембургский и немецкий актер, фотомодель и мастер боевых искусств.

Биография

Ранняя жизнь 
Мики Хардт родился в 1969 году в Швейцарии. Его отец был футболистом люксембургского происхождения, а мать — психологом и бывшей театральной актрисой из Австрии. В детстве жил в Люксембурге, впоследствии переехал в Берлин, где посещал курсы актёрского мастерства и записался в модельное агентство.

Актёрская карьера 
В 1999-2000 годах Мики Хардт снимался в главной роли в сериале «Der Puma – Kämpfer mit Herz», где сыграл мастера боевых искусств Джоша Энгелля по прозвищу Пума, который помогал полиции бороться с преступностью. Постановщиком боевых сцен в сериале был известный гонконгский актёр и хореограф Донни Йен, который в 2003 году взял люксембуржца в свой фильм «Близнецы».

Этими двумя проектами Хардт привлёк внимание американского режиссёра боевиков Альберта Пьюна, который, планируя покорить европейских зрителей, в 2004 году дал Мики главную роль в своём новом фильме «Макс-разрушитель: Проклятие нефритового дракона». Кинокритики положительно оценили актёрскую игру и боевые способности Хардта.

Спортивные достижения 
На протяжении жизни Мики Хардт занимался такими видами боевых искусств, как сават и тхэквондо. Заниматься спортом Хардт начал с восьми лет. Тхэквондо начал осваивать в 1984 году в Люксембурге, при этом спустя три года уже получил первый дан.

В 2007, 2009 и 2011 годах соответственно становился чемпионом Германии по савату.

В 2011 году получил второй дан по тхэквондо.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Швейцарии
Актёры Швейцарии
Актёры Германии
Актёры телевидения Германии
Фотомодели Германии
Мастера боевых искусств